Ein I-Frame steht für:

 Intra-Frame, ein Begriff aus der Videokompression
 Inlineframe, ein HTML-Element